Walter Fabian, cinéaste américain.
 Walter Fabian (1902-1992), homme politique allemand.